Krojanker ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Krojanker (1905–1995), deutsche Juristin, Ehefrau von Gustav Krojanker
Wilhelm Krojanker (gest. 1924), deutscher Lederwarenhändler und Schuhfabrikant
 Gustav Krojanker (1891–1945), deutscher Zionist 
 Hermann Krojanker (1885–1935), deutscher Schuhfabrikant